Kalmosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kalmosaari (ö i Pyhäjärvi stad),  (1 ha)
2. Kalmosaari (ö i Kuopio, Nilsiä),  (4 ha)
4. Kalmosaari (ö i Nurmes, Mujejärvi),  (0 ha)
5. Kalmosaari (ö i Kuhmo, Jämäsjärvi),  (1 ha)
6. Kalmosaari (ö i Outokumpu, Juojärvi),  (1 ha)
7. Kalmosaari (ö i Ilomants),  (0 ha)
8. Kalmosaari (ö i Leppävirta, Paljakkaselkä), 
9. Kalmosaari (ö i Uleåborg, Hirvaskoski),  (0 ha)
11. Kalmosaari (ö i Rantasalmi),  (1 ha)
13. Kalmosaari (ö i Vieremä),  (0 ha)
14. Kalmosaari (Kuopio, Suvasvesi, Ukonlahti),  (0 ha)
16. Kalmosaari (ö i Tuusniemi, Vihtaniemi),  (1 ha)
17. Kalmosaari (ö i Juga, Halijärvi),  (1 ha)
18. Kalmosaari (ö i Ristijärvi, Sikovirta), 
19. Kalmosaari (ö i Utajärvi),  (0 ha)
20. Kalmosaari (ö i Outokumpu, Ravijärvi),  (1 ha)
22. Kalmosaari (ö i Rautavaara, Ala-Luosta),  (0 ha)
24. Kalmosaari (ö i Joensuu, Eimisjärvi),  (0 ha)
25. Kalmosaari (ö i Joensuu, Leppävirta), 
26. Kalmosaari (ö i Kuhmo, Kälkänen),  (0 ha)
27. Kalmosaari (ö i Lieksa, Pankajärvi),  (1 ha)
28. Kalmosaari (ö i Lieksa, Polvijärvi),  (3 ha)
29. Kalmosaari (ö i Lieksa, Kitsi),  (1 ha)
30. Kalmosaari (ö i Nyslott, Pieni-Sulkava),  (1 ha)
31. Kalmosaari (ö i Nurmes, Kuohatti),  (0 ha)
32. Kalmosaari (ö i Nurmes, Petäisjärvi),  (5 ha)
33. Kalmosaari (ö i Vaala, Otermanjärvi),  (0 ha)
34. Kalmosaari (ö i Puolango, Iso-Laamanen),  (0 ha)
35. Kalmosaari (ö i Heinävesi, Ruokovesi),  (0 ha)
36. Kalmosaari (ö i Kannonkoski), Saarijärvi-Viitasaari,  (1 ha)

Se även
Kalmosaaret (pluralis)

Robotskapade Finlandförgreningar